Der Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio ist ein Eintagesrennen für Frauen, das jährlich in Cittiglio, dem Geburtsort des italienischen Radsport-Idols Alfredo Binda, ausgetragen wird. Das Rennen war zwischen 2008 und 2015 Teil des Rad-Weltcups der Frauen und wurde im Jahr 2016 in den Kalender der neu eingeführten UCI Women’s WorldTour aufgenommen.

Die Trofeo Alfredo Binda führt über einen 15,5 Kilometer langen Rundkurs, der achtmal durchfahren wird. Der Kurs führt von Cittiglio über Brenta, Casalzuigno, Casale Alto, Cuveglio, Cuvio, Azzio, Gemonio und zurück nach Cittiglio. Die Strecke beinhaltet zwei starke Steigungen, eine am Anfang in Casale Alto, und die zweite in  Azzio kurz vor dem Ziel. Die Bewältigung dieser Steigungen entscheidet in der Regel über den Ausgang des Rennens.

Palmarès

Elite

Juniorinnen (Trofeo Da Moreno)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

Eintagesrennen
Frauenradrennen
Straßenradrennen in Italien
Sportveranstaltung in der Lombardei
Cittiglio